Сергей Юрьевич Соколкин (23 сентября 1963, Хабаровск — 3 ноября 2021, Москва) — российский поэт, прозаик, переводчик, автор песен. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2012).

Биография 
Родился в 1963 году в Хабаровске в квартире деда — Коротеева Александра Дмитриевича, генерала Советской армии, заместителя командующего Дальневосточным военным округом. Родители писателя были инженерами. С детства мечтал стать военным лётчиком, но медицинская комиссия вынесла отрицательный вердикт, обнаружив маленький рубец на внутренней мембране правого уха.

В 1985 году окончил Механико-машиностроительный факультет Уральского Политехнического института имени С. М. Кирова, два года работал ом в Уральском научном центре Академии наук СССР. Публиковался в местных газетах. В двадцать два года приехал в Москву, специально чтобы показать свои стихи Юрию Кузнецову, общение с которым (а также с Борисом Примеровым и Николаем Тряпкиным) в дальнейшем оказало сильное влияние на его творчество. Первые крупные публикации были в журналах «Урал» (с предисловием Льва Ошанина) и «Уральский следопыт» в 1987 году. В том же году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Льва Ошанина).

Атмосфера в Литинституте была достаточно демократичная, поэтому Соколкина в эти «предреволюционные» годы чаще можно было увидеть декламирующим свои стихи и собирающим огромные толпы на Арбате, чем протирающим штаны в душных аудиториях (хотя лекции удивительных преподавателей В. П. Смирнова, В. Л. Махнача, Ю. В. Томашевского он старался не пропускать). Ректор института, будущий Министр культуры Российской Федерации — Евгений Сидоров хоть и не разделял его взглядов, но понимающе относился к такому выплеску эмоций и выражению гражданской позиции. После окончания Литинститута в 1992 году Соколкин устраивается работать заведующим отделом критики, а потом поэзии и культуры газеты «День» («Завтра»).

В 1993 году, при проведении журналистского расследования о поступлении в Москву оружия, был арестован и месяц провёл в Бутырской тюрьме, что имело большой резонанс как в патриотической, так и в либеральной прессе. Письма в поддержку Соколкина написали Виктор Розов, Владимир Солоухин, Александр Проханов, Юрий Кузнецов, Владимир Бондаренко, Лариса Баранова-Гонченко, Сергей Есин, Михаил Бекетов (будущий защитник Химкинского леса, с которым Соколкин потом много лет дружил — вплоть до его трагической гибели), Александр Казинцев, Владимир Гусев, Николай Мишин, Игорь Ляпин и многие другие. Участвовал в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года в Москве, был у Останкино и Белого дома (Верховного Совета РСФСР), где в трагические дни октября 1993 года находилась вся редакция газеты «День». Данные события описал в своём романе «Rusкая чурка».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв), знакомый с писателем, молился за него в эти трагические дни. Вручил ему плакат со своей фотографией и книгу «Проповеди» с дарственной надписью: «Дорогому Сергею Соколкину на добрую память и для научения в благочестии — от автора. Иоанн, Митрополит С-Петербуржский и Ладожский».

Соколкин создал в камере цикл любовной лирики «У меня на тюрьме», который тут же напечатали несколько периодических изданий. В 1994 году под эгидой «Фонда содействия ЮНЕСКО» и при помощи Зураба Церетели вышла его книга «Ангел в окровавленной слезе», имевшая достаточно большой по тем временам резонанс.

В 1994 году Сергей Соколкин стал первым лауреатом Международной литературной премии имени Андрея Платонова «Умное сердце».

С 1997 года начал писать песни. Песни на его стихи поют более 60 российских исполнителей, среди них — Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова, Борис Моисеев, группа «А’Студио», группа «Фейсконтроль». Многие песни стали всероссийскими шлягерами, звучали на радио и ТВ, исполнялись в Государственном Кремлёвском дворце, ГЦКЗ «Россия» на торжественных мероприятиях по случаю Дня милиции, Нового года, Дня работника органов безопасности Российской Федерации.

В 2004 году Сергей Соколкин организовал девичью патриотическую вокальную группу «Фейсконтроль». Неоднократно бывал с концертами в «горячих точках» — Чечне, Осетии, Дагестане, Приднестровье, Ливане. Объездил с ней почти всё постсоветское пространство, побывал более чем в 30 городах. Участвовал вместе со своей вокальной группой «Фейсконтроль» (лауреат Премии «За возрождение России» в номинации «Лучший музыкальный коллектив 2005») в праздничных мероприятиях Президентского Полка, Кантемировской дивизии, Софринской бригады, ОП милиции МО, Культурного Центра МВД, 27 отд. Гв. ОМСБр, Московского ОМОНа, фонда «Возрождение отечества», многих войсковых частей и частей ВВ МВД РФ, нескольких Управ Москвы (проведено около 200 концертов) и так далее.

В 2008 году побывал с делегацией Мосгордумы с шефскими концертами в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной дивизии (Псков).

После новогоднего штурма Грозного, Соколкин первым выпустил интервью с великим танцовщиком, чеченцем, Махмудом Эсамбаевым, напечатанное в газете «Завтра» и перепечатанное впоследствии другими изданиями. Дружил с М. Эсамбаевым до конца его дней. Несколько раз в Москве встречался с Расулом Гамзатовым, но близко знаком не был.

В 2011 году после участия в 25-х Юбилейных Гамзатовских днях организовал в Москве Просветительский проект народного единства и международный фестиваль народного единства (Дружбы народов) «Белые журавли России», став председателем оргкомитета фестиваля, а позже председателем правления. В разные годы письма приветствия фестивалю направляли: Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов (2012), Глава Дагестана (до этого депутат Государственной Думы) Рамазан Абдулатипов (2012—2015), Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (2012—2015), депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов (2012), Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (2015), а в 2015 году также Валентина Матвиенко, Владимир Мединский, Дмитрий Ливанов, Игорь Баринов, Михаил Швыдкой, Фёдор Конюхов, Александр Маргелов и многие другие.

Многие из них вошли в Попечительский совет Просветительского Проекта Народного единства. 12 мая 2016 года Просветительский Проект «Белые журавли России» награждён Почётным знаком Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». В декабре 2017 года на осуществление Просветительского Проекта народного единства «Белые журавли России» Соколкин С. Ю. получил грант Президента РФ на развитие гражданского общества.

Соколкин член Союза писателей России с 1994 года. Секретарь Союза писателей России с 2018 года (избран на 15 Съезде СП России).

В 2018 году побывал с выступлениями в Сирии, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, также привез туда книги, презентовал Антологию современной патриотической и военной песни России «Работайте, братья!». Стал членом Союза писателей ЛНР и членом Союза писателей ДНР.

Соколкин являлся членом Общественного Совета ГУВД МО. В 2009 году был избран членом Президиума МГО Союза писателей России. В 2011 году активно выступил против продажи медалей графоманам руководством Московской городской организации Союза писателей России.

«Проханов считает, что и Поляков, и Прилепин могут возглавить Союз писателей России и вытащить его из пропасти… Кстати, я бы список Проханова расширил, включив в него Юрия Козлова, Сергея Соколкина, Николая Коляду, Алису Ганиеву, Сергея Шаргунова…»

С 2010 года является Председателем Дискуссионного клуба «Русский Космос» при Центральном доме литераторов. Возглавил две «Комиссии (2008) по литературному наследию» Бориса Примерова (при СП России) и Николая Тряпкина (при МГО СП России). Писал об этих поэтах, проводил вечера их памяти, участвует в выпуске их книг. Академик и член-корреспондент нескольких общественных Академий (в частности, 15 октября 2014 был избран академиком Общественной Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа).

С 2012 года Председатель редколлегии газеты «Модус вивенди» (Образ жизни).

Скончался 3 ноября 2021 года от коронавирусной инфекции.

Семья 
Был женат. Имел сына и дочь.

Творчество 
Переводил стихи иракских, монгольских, китайских, болгарских, балкарских, аварских, даргинских, кумыкских, лезгинских, лакских, табасаранских, ногайских, каратинских, рутульских и азербайджанских поэтов. Его стихи также были переведены на эти языки, а также на чеченский, ингушский и другие. Стихи, как статьи и интервью, многократно печатались более чем в пятидесяти газетах, журналах и альманахах.

Книги стихов 
 «Под Перестройкою — как под статьёй, или Люблю я СССР, но странною любовью» (Москва, «Арбатиздат», 1989, 1990; Москва, «Палея», 1991).
 «На высохшем корне листок» (Москва, «Палея», 1991).
 «Во тьме земного бытия» (Москва, «РБП», 1994).
 «Ангел в окровавленной слезе» (Москва, «Палея», 1994), издана при поддержке З. К. Церетели.
 «Я жду Вас потом» (Москва, ЦСЛ, «Русский Гулливер», 2009).
 «Русские борзости, или И сказал мне дядя Ваня» (Москва, «Новый ключ», 2009).
 «Соколиная книга» (Москва, «Время», 2009).
 «Живут в Дагестане горцы-аварцы» (книга переводов стихов) (Москва, «PubMixRus», 2013).
 «Молитвы в дагестанском небе» (книга переводов стихов) (Москва, «Российский писатель», 2013; переиздание — Москва, «У Никитских ворот», 2015; Москва, «Белые журавли России», 2018).
 «Возопившие камни» (Москва, «Российский писатель», 2013).
 «Работайте, Братья!» Антология современной патриотической и военной песни России (автор идеи, автор-составитель, редактор, переводчик, автор текстов, издатель) (1 издание — Москва, НФПП, 2017; 2 издание — Москва, «Белые журавли России», 2018; 3 издание — Москва, «Творческий центр реализации культурных проектов» (Приветственное слово — 1-й зам. Руководителя Администрации Президента РФ С. В. Кириенко), 2019; 4 издание — Москва, «Творческий центр реализации культурных проектов» (Приветственное слово — Председатель СФ ФС РФ В. И. Матвиенко), 2020.

Книги прозы 
 Роман-поэма «Rusкая чурка» (Москва, Рипол-классик, 2014; переиздание — Москва, Рипол-классик, 2015).

На страницах газет — стихи, проза, статьи 

 «День» (стихи, статьи, интервью, заметки — более 40 публикаций)
 «Завтра» (стихи, статьи, интервью, заметки — более 200 публикаций)
 «Литературная газета»
 «Независимая газета»
 «Литературная Россия»
 «День литературы»
 «Аль-Кодс»
 «Общеписательская литературная газета»
 «Московский железнодорожник»
 «Московский литератор»
 «Комильфо»
 «Московский комсомолец»
 «Комсомольская правда»
 «Юридическая газета»
 «Подольский рабочий»
 «Литература и общество» — приложение «Есенинский бульвар» (Болгария)
 «Российская газета»
 «Российский писатель»
 «Правда»
 «Советская Россия»
 «Уральский рабочий»
 «Вечерний Свердловск»
 «На смену»
 «Модус вивенди»
 «Слово»

На страницах журналов — стихи и статьи 

 «Урал»
 «Уральский следопыт»
 «Наш современник»
 «Аврора»
 «Молодая гвардия»
 «Смена»
 «Поэзия»
 «Московский вестник»
 «Простор»
 «Дон»
 «Новый хит»
 «Изборский клуб»
 «Работа & зарплата»
 «Дети РА»
 «Приокские зори»
 «Литературный Дагестан»
 «Гьудуллъи» («Дружба»)
 «Дагестан»

Стихи в альманахах 

 «День поэзии»
 «Истоки»
 «Академия поэзии 2008»
 «Академии поэзии 2009—2010»
 «Академия поэзии 2011»
 «Академия поэзии 2012»
 «Академия поэзии 2013»
 «Академия поэзии 2014»
 «Литрос»
 «Неизбывный вертоград»
 «Золотое руно»
 «Второй Эклектичный альманах»
 Православный календарь «Год души»
 «Парад литератур 2018»

Стихи в коллективных сборниках, антологиях 

 «Офицерский романс»
 «Во имя Матери»
 «Москва златоглавая»
 «Ты припомни, Россия, как всё это было»
 «Звать меня Кузнецов. Я один»
 «Московские салюты»
 «Поклонимся великим тем годам»
 «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..» Классики и современники о русском языке
 «Я был бессмертен в каждом слове»

Стихи и статьи на интернет-сайтах 

 «Журнальный зал»
 «Стихи.ру»
 «Проза.ру»
 «Литература 21 века»
 «Русская поэзия 20 века (вторая половина)»
 «МГО СП России»
 «Московские писатели»
 «Союз писателей России»
 «Библиотека поэзии Снегирёва»
 «Альтернативная библиотека Александры Барвицкой»
 «Молоко»
 «Земляки»
 «ЖЖ»
 «Ирина Аллегрова»
 «Александр Малинин»
 «Поэзия сопротивления»
 «Стихи о России»
 «Литературная губерния»
 «Полярная звезда»
 «Коммунар-пресс»
 «Литературная жизнь Москвы»
 «Планета КОБ»
 «Поэзия в библиотеки FictionBook»
 «Фейсконтроль.ру»
 «Захар Прилепин. Официальный сайт. Стихи Захару»
 Библиотека Руслит
 Литпотрал

Песни в исполнении артистов эстрады 
Песни, написанные Соколкиным за это время (1998—2003), выпущены более чем на 500 CD-дисках.

Мнения о творчестве 

О Соколкине неоднократно писали центральные и московские газеты: «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Литературная Россия», «Комсомольская правда», «День», «Завтра», «День литературы», «Московский железнодорожник», «Работа и зарплата», «Куранты», «Частная жизнь», «Удобная газета», "Мегаполис-Экспресс и другие.

Николай Тряпкин, поэт, лауреат Госпремии России: «Эти строки я произношу с чувством особой радости, поскольку отношу их к разряду самых лучших строк русской классической поэзии…» («Литературная Россия», №, 1993 г.;)
Валерий Ганичев, Председатель СП России: «Его знаменитый „Ангел в окровавленной слезе“ — один из самых объёмных образов современной поэзии… А сам Сергей Соколкин, один из наиболее интересных и по-современному звучащих поэтов…»(«Советская Россия» № 1, 1997 г.)
Борис Примеров, поэт: «Сергей Соколкин преодолел бестелесные, пыльные слова, сбросил прах бесцельного крика, поднялся до высот живописи, музыки, колорита. Его туго натянутые струны на инструменте русской души слышны далеко, как эхо солнца», («Литературная Россия» № 36, 1994; «Завтра»№ 28, 1994)
Юрий Кузнецов, лауреат Госпремии России: «Сейчас он предстаёт перед нами, как серьёзный поэт, один из интереснейших в своём поколении, размышляющий о судьбах народа и Отечества» (1994 г.; «Соколиная книга», 2009)
Валентин Сорокин, лауреат Госпремии РСФСР: «Сергей Соколкин — один из самых сильных и интересных поэтов в своём поколении, держит оборону в великой битве за Россию, за русский язык — против наступающей пошлости, бездуховности и утраты национального самосознания» («Литературная Россия» № 51, 2008;)
Лев Ошанин, поэт, лауреат Госпремии СССР: « У Соколкина резкий мазок, смелый замах, загорается убедительная образность» (жур. «Урал» № 8,1987 г.)
Виктор Розов, драматург, лауреат Госпремии СССР: «Сергей очень интеллигентный, открытый и честный человек… К тому же он увлекающаяся творческая натура. Да и молодость берёт своё… Он будет полезен как русской литературе, так и обществу в целом» (1994 г. «Соколиная книга»,2009)
Владимир Солоухин, писатель, лауреат Госпремии СССР: «Его работы всегда привлекали к себе внимание широтой интересов, полемичностью, остротой, чёткостью нравственной позиции и, наконец, мастерством…»(1994 г.; «Соколиная книга», 2009)
Независимая газета (Пять книг недели): «Соколкин — поэт есенинского типа: безоглядный, эмоционально щедрый, мощно чувствующий, размашисто мыслящий… Одно отличие — в его стихах всяческих ужасов поболее, чем в приличном триллере» (№ 162, 2009)
Пётр Калитин, профессор, доктор философских наук: «Когда-нибудь о душе русского человека -в-сегодня: кинутых — дней — будут потрясённо судить — по поэзии Сергея Соколкина и — вдруг: стра-ш-ст-но! -обрусевать… Сергей Соколкин находит п-р-ос-с-т-н-о-ригин-альные слов-о-бр-а-с-ы — в своей э-сх-в-ато-логически: заос-тр-ён-н-ой — душе и — о-крест…» (Книга «Крещёная бездна», ИОИ, Москва, 2012)
Кирилл Анкудинов, критик: «Поэзию Сергея Соколкина я никак не могу назвать „неуязвимой“; каждая строка Соколкина останавливает, обращает на себя внимание, ранит, саднит, обескураживает, раздражает или влюбляет. Поэзия Сергея Соколкина не бестрепетна. Она — живая. Подлинная. Настоящая…» («День литературы», № ,2009)
Кирилл Анкудинов: «Одни поклоняются Бродскому, другие Рубцову; одни ценят Ахмадулину, Кушнера и Кенжеева, другие — Струкову, Соколкина и Тюленева — и не думаю, что первые и вторые не найдут языка меж собой…» («Литературная газета», «Гении и эксперты», № 23 , 2010)
Владимир Бондаренко, критик, главный редактор газеты «День литературы»: «Думаю, его (Сергея Соколкина) поэтические переводы дагестанских поэтов ничем не уступают классическим переводам Наума Гребнева или Владимира Солоухина… Надеюсь, иные из его переводов тоже станут популярными песнями, подобно „Журавлям“ Расула Гамзатова». («Молитвы в Дагестанском небе»,2013)
Владимир Бондаренко: « …Явный бунтующий новатор, воюющий за всё русское пространство. Этакий авангардный почвенник. Бунтарь с философским уклоном… Бесспорно, Сергей Соколкин — талантливый русский поэт, один из самых интересных в своём поколении. Мне он интересен ещё и своим разнообразием — от нежного смирения любви до дерзостей, от лирики до героики. Он и самую глубинную традицию воспринимает как новизну, дерзко бросая её в ноющее болото серости… Читаешь, и чувствуешь энергию его стиха, видишь свои, незаёмные слова…» («Возопившие камни»,2013)
Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»: «Казалось, что запечатаны уста дагестанских поэтов, но появилась эта книга — „Молитвы в дагестанском небе“ в переводах Сергея Соколкина, я пью из неё стихи, как пьют воду из горной реки. Я счастлив!» («Литературная Россия»,№ 33—34 (2621),2013)
Эдуард Лимонов: «Сергей Соколкин написал роман-поэму. Он назвал его „Rusкая чурка“. Вообще-то роман этот имеет право называться „В поисках утраченного времени“, но роман с таким названием уже написал в прошлом веке некто Марсель Пруст. Соколкин написал роман о нашей с вами жизни в самое интересное время, жизни в 1990-е и двухтысячные годы. Его героиня Алина, девушка из Дагестана, переживает все возможные приключения, на которые была обречена красивая женщина спокон веков и во всякое время. Я воспринял роман как сатирический, издевательский, и в этом качестве его и прочитал. Прочитайте и вы, найдёте там немало родных и близких, отвратительных и приятных свинцовых мерзостей нашей с вами современной русской жизни. Поностальгируйте».(«Rusкая чурка», Рипол классик, 2014)
Александр Проханов: «Динамичный, актуальный, до краёв наполненный событиями нашей постсоветской жизни роман-поэма „Rusкая чурка“, написан сочным, рельефным языком, здесь есть трагизм и едкая сатира, мелодрама и фантасмагория, и в то же время видно, что многие сцены выписаны с натуры со знанием темы, выстраданы, а не взяты из вакуума. На мой взгляд, для современного российского читателя будет небезынтересно погрузиться в замысловатую вязь сюжета этой работы автора. Как знать, быть может, на нашем литературном небосклоне взойдёт новая сверкающая звезда…».(«Rusкая чурка», Рипол классик, 2014)
Юрий Поляков: «Как у всякого поэта, пришедшего в прозу, у Сергея Соколкина цепкий взгляд, умение увидеть в мелком — значительное, и яркое образное мышление. Я думаю, что прочитавшие этот проникновенный роман-поэму („Rusкая чурка“), воздадут автору должное».(«Rusкая чурка», Рипол классик, 2014)
Сергей Шаргунов, Председатель Ассоциации писательских союзов, Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по культуре, прозаик: «Книга Соколкина („Rusкая чурка“) — это обдирающая правда. Он пишет, как было, не боясь грубых и разнокалиберных деталей. Такая смелость — признак хорошего литературного вкуса. Здесь боль, простор, праздник, тоска, несломленность. Русская судьба».(«Rusкая чурка», Рипол классик, 2014)

Премии 
 Первый лауреат Международной литературной премии им. Андрея Платонова «Умное сердце» (1994)
 Дважды лауреат телефестиваля «Песня Года 1998» (песня «Три розы» (исп. Лариса Долина) и песня «Певица и музыкант» (исп. Лариса Долина)
 Лауреат (Гран-при) Московского конкурса пожарной песни (1999)
 Дважды лауреат телефестиваля «Песня Года 2001» (песня «Аккордеон» (исп. Ирина Аллегрова) и песня «Я скучаю по тебе» (исп. Ирина Салтыкова))
 Лауреат телефестиваля «Песня Года 2002» (песня «Тату» (исп. Борис Моисеев))
 Финалист телефестивалей «Песня Года 2003—2004» (песня «Долюби любовь» (исп. Ирина Аллегрова) и песня «Девочка и шампанское» (исп. Александр Буйнов))
 Лауреат конкурса МГО СП России «Лучшая книга 2008—2010» с вручением приза "За вклад в русскую литературу (2010)
 Лауреат шестого Национального литературного конкурса «Мила Родино» (Болгария) (2011)
 Первый лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова «Очарованный странник» (2011)
 Лауреат одиннадцатой Артиады народов России (в номинации «Литература. Лига мастеров. Гильдия профессионалов».) (2012)
 Лауреат литературной премии «Золотая осень» им. С. А. Есенина с вручением одноимённого ордена (2014)
 Роман «RUSКАЯ ЧУРКА» номинировался издательством «Рипол Классик» на премию «Большая книга» (2014)
 Роман «RUSКАЯ ЧУРКА» вошёл в короткий список премии «Золотой Дельвиг» (2014)

Награды 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Указ Президента РФ В. В. Путина № 733, от 25 мая 2012 года
 Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия. Указ Главы РИ М. М. Калиматова № 72, от 29 апреля 2021 года.
 Премия ФСБ России (номинация «Музыкальное искусство», поощрительный диплом, 2007) — за песню «Русские солдаты» (совместно с композитором Александром Лукьяновым).
 Памятная медаль «Патриот России», Росвоенцентр при Правительстве РФ,
 Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры»,
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры»,
 Почётная грамота Министерства связи и массовых коммуникаций РФ «За высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд»,
 Благодарность ВРИО Министра Внутренних дел РФ,
 Благодарственное письмо Статс-Секретаря — заместителя Министра Внутренних дел РФ,
 Две Грамоты Главнокомандующего Внутренними Войсками МВД РФ,
 Памятная медаль «150-летие А. П. Чехова», Министерство культуры РФ,
 Памятная медаль «100-летие А. Т. Твардовского», Министерство культуры РФ,

 Грамота заместителя начальника Тыла Вооруженных Сил РФ «За участие в культурных мероприятиях перед личным составом российского батальона в Ливанской Республике»;
 Благодарность заместителя командующего ГВ ВС РФ в САР «За большой вклад в поддержании морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих Группировки войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике в ходе выполнения специальных задач»;
 Две Благодарности Министра Внутренних Дел Чеченской Республики «За поддержание боевого духа сотрудников ВД ЧР в условиях проведения контртеррористической операции»;
 Благодарственное письмо Московской областной думы,
 Также награждён более чем сорока общественными орденами и медалями.

Ссылки 
 Известные персоны России — Сергей Соколкин
 Сайт МОСКОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ. Сергей Соколкин. Страничка автора.
 Сергей СОКОЛКИН ЕСТЬ И ДРУГОЙ КАВКАЗ (Фестиваль «Белые журавли» в Москве)
 Сергей Соколкин бросает вызов мошенникам | Номер 52 (2011) | Литературная Россия
 Владимир Артюх ПОТОМУ ЧТО ПОЭТ…
 Президиум МГО СП России
 Сергей Соколкин: За Детройтом могут последовать другие города США
 Конкурс «Во имя мира на земле» открыл новые таланты
 Официальный сайт Просветительского проекта Народного Единства «Белые журавли России»
 Фестиваль «Белые журавли России»
 Фестиваль «Белые журавли России» в Москве
 В ПОЛЁТ, ЖУРАВЛИ! Сергей Соколкин газета «Завтра»
 «Поэты за мир на Кавказе»
 «Белые журавли» в Дагестане и в Москве — Газета «Правда»
 Глава Ингушетии поддержал идею проведения в республике Фестиваля «Белые журавли России»
 
 Вручение премии «Очарованный странник» — ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Выпускники Уральского технического университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Журналисты газеты «Завтра»
Члены Союза писателей России
Умершие от COVID-19 в России